Серия Б е втората футболна дивизия в Италия. Състои се от 22 отбора. Серия Б съдържа 20 отбора до 2002-2003. Прибавени са още 4 клуба през новия сезон 2002/03 заради законни проблеми с изпадането на Катания. През сезон 2004/05 лигата е намалена до 22 отбора, като състава на Серия А от 18 става 20 отбора.

През годините 
 Отборите в курсив се класират чрез спечелване на плейоф.
 Отборите в скоби не се класират.

Отбори 2012/13 

 * Асколи 
 Бари
 Бреша
 Чезена
 Читадела
 Кротоне
 Гросето
 Емполи
 Юве Стабия
 Ливорно
 Новара
 Модена
 Падова
 Про Верчели
 Реджина
 Сасуоло
 Специя
 Тернара
 Варезе
 Виченца
 Верона
 Виртус Ланчяно

Влезли от Серия Б в Серия А след края насезон 2012/13 
 Пескара
 ФК Торино
 Сампдория

Изпаднали от Серия А в Серия Б след края на сезон 2012/13 
 Чезена
 Новара

Влезли от Серия Ц1 в Серия Б след края на сезон 2012/13 
 Гросето
 Пиза
 Равена
 Авелино

Изпаднали от Серия Б в Серия Ц1 след края на сезон 2006/07 
 Верона
 Арецо
 Кротоне
 Пескара

Забележки

Външни препратки 
 Официален сайт
 Серия Б в Soccerway.com

Турнири по футбол в Италия